Sankt Sigfrids kyrka eller Sankt Sigfrids kapell kan syfta på:

 Sankt Sigfrids kyrka, Lidköping – en kyrkobyggnad i Lidköpings Församling
 Sankt Sigfrids kyrka – en kyrkobyggnad i Östra Gerum i Skara stift, se Östra Gerums kyrka
 Sankt Sigfrids kyrka, Stockholms stift – kyrkobyggnad på Sigfridsvägen/Alvastravägen 8 i Aspudden i Stockholm
 Sankt Sigfrids kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Växjö stift
 Sankt Sigfrids kapell, Växjö – en kyrkobyggnad i Växjö stift

Finland
Sankt Sigfrids kyrka, Sibbo - en kyrka i Borgå stift samt Helsingfors stift

Se även
Sigfrid (missionär)
 Sankt Sigfrid